Dit is een lijst van planetoïden 12401-12500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 02 mei 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (12401) Tucholsky || 1995 OG10|| 21 juli 1995 || F. Börngen
|-
| (12402) - || 1995 PK || 3 augustus 1995 || S. Otomo
|-
| (12403) - || 1995 QD3|| 31 augustus 1995 || T. Kobayashi
|-
| (12404) - || 1995 QW3|| 31 augustus 1995 || T. B. Spahr
|-
| (12405) Nespoli || 1995 RK || 15 september 1995 || F. Manca, V. Giuliani
|-
| (12406) Zvíkov || 1995 SZ1|| 25 september 1995 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (12407) Riccardi || 1995 SC2|| 23 september 1995 || Osservatorio San Vittore
|-
| (12408) Fujioka || 1995 SP2|| 20 september 1995 || A. Nakamura
|-
| (12409) Bukovanská || 1995 SL3|| 28 september 1995 || Kleť
|-
| (12410) Donald Duck || 1995 SM3|| 26 september 1995 || P. Sicoli, P. Ghezzi
|-
| (12411) Tannokayo || 1995 SQ3|| 20 september 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (12412) Muchisachie || 1995 ST4|| 20 september 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (12413) Johnnyweir || 1995 SQ29|| 26 september 1995 || T. V. Kryachko
|-
| (12414) Bure || 1995 SR29|| 26 september 1995 || T. V. Kryachko
|-
| (12415) Wakatatakayo || 1995 SW52|| 22 september 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (12416) - || 1995 TS || 2 oktober 1995 || T. Kobayashi
|-
| (12417) - || 1995 TC8|| 2 oktober 1995 || S. Otomo
|-
| (12418) Tongling || 1995 UX2|| 23 oktober 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (12419) - || 1995 UP4|| 25 oktober 1995 || T. Kobayashi
|-
| (12420) - || 1995 UT4|| 25 oktober 1995 || T. Kobayashi
|-
| (12421) Zhenya || 1995 UH5|| 16 oktober 1995 || T. V. Kryachko
|-
| (12422) - || 1995 US8|| 27 oktober 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (12423) Slotin || 1995 UQ16|| 17 oktober 1995 || Spacewatch
|-
| (12424) - || 1995 VM || 2 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (12425) - || 1995 VG2|| 12 november 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (12426) Racquetball || 1995 VL2|| 14 november 1995 || AMOS
|-
| (12427) - || 1995 WM3|| 21 november 1995 || Farra d'Isonzo
|-
| (12428) - || 1995 WJ5|| 24 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (12429) - || 1995 WH7|| 26 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (12430) - || 1995 XB2|| 14 december 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (12431) Webster || 1995 YY10|| 18 december 1995 || Spacewatch
|-
| (12432) Usuda || 1996 AR1|| 12 januari 1996 || N. Sato, T. Urata
|-
| (12433) Barbieri || 1996 AF4|| 15 januari 1996 || M. Tombelli, U. Munari
|-
| (12434) - || 1996 BM || 16 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (12435) Sudachi || 1996 BX || 17 januari 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (12436) - || 1996 BY1|| 24 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (12437) Westlane || 1996 BN6|| 18 januari 1996 || Spacewatch
|-
| (12438) - || 1996 CZ || 9 februari 1996 || W. Offutt
|-
| (12439) Okasaki || 1996 CA3|| 15 februari 1996 || T. Okuni
|-
| (12440) Koshigayaboshi || 1996 CF3|| 11 februari 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (12441) - || 1996 DV || 19 februari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (12442) Beltramemass || 1996 DO1|| 23 februari 1996 || Stroncone
|-
| (12443) Paulsydney || 1996 EQ2|| 15 maart 1996 || AMOS
|-
| (12444) Prothoon || 1996 GE19|| 15 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (12445) Sirataka || 1996 HE2|| 24 april 1996 || T. Okuni
|-
| (12446) Juliabryant || 1996 PZ6|| 15 augustus 1996 || R. H. McNaught, J. B. Child
|-
| (12447) Yatescup || 1996 XA12|| 4 december 1996 || Spacewatch
|-
| (12448) Mr. Tompkins || 1996 XW18|| 12 december 1996 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (12449) - || 1996 XL31|| 14 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (12450) - || 1996 YD || 20 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (12451) - || 1996 YF || 20 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (12452) - || 1996 YO || 20 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (12453) - || 1996 YY || 20 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (12454) - || 1996 YO1|| 18 december 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (12455) - || 1997 AR || 2 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (12456) Genichiaraki || 1997 AC1|| 2 januari 1997 || N. Sato
|-
| (12457) - || 1997 AK1|| 2 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (12458) - || 1997 AR1|| 2 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (12459) - || 1997 AQ4|| 6 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (12460) Mando || 1997 AF5|| 3 januari 1997 || N. Sato
|-
| (12461) - || 1997 AM5|| 7 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (12462) - || 1997 AO5|| 7 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (12463) - || 1997 AL7|| 9 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (12464) Manhattan || 1997 AH8|| 2 januari 1997 || Spacewatch
|-
| (12465) Perth Amboy || 1997 AD10|| 3 januari 1997 || Spacewatch
|-
| (12466) - || 1997 AS12|| 10 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (12467) - || 1997 AX17|| 15 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (12468) Zachotín || 1997 AE18|| 14 januari 1997 || L. Šarounová
|-
| (12469) Katsuura || 1997 AW18|| 9 januari 1997 || N. Sato
|-
| (12470) Pinotti || 1997 BC9|| 31 januari 1997 || M. Tombelli
|-
| (12471) Larryscherr || 1997 CZ6|| 6 februari 1997 || NEAT
|-
| (12472) Samadhi || 1997 CW11|| 3 februari 1997 || Spacewatch
|-
| (12473) Levi-Civita || 1997 CM19|| 10 februari 1997 || P. G. Comba
|-
| (12474) - || 1997 CZ19|| 12 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (12475) - || 1997 CC20|| 12 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (12476) - || 1997 EU2|| 4 maart 1997 || T. Kobayashi
|-
| (12477) Haiku || 1997 EY20|| 4 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (12478) Suzukiseiji || 1997 EX25|| 7 maart 1997 || T. Okuni
|-
| (12479) Ohshimaosamu || 1997 EG27|| 5 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (12480) - || 1997 EW45|| 9 maart 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (12481) Streuvels || 1997 EW47|| 12 maart 1997 || E. W. Elst
|-
| (12482) Pajka || 1997 FG1|| 23 maart 1997 || A. Galád, A. Pravda
|-
| (12483) - || 1997 FW1|| 28 maart 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (12484) - || 1997 FO3|| 31 maart 1997 || LINEAR
|-
| (12485) Jenniferharris || 1997 GO1|| 7 april 1997 || NEAT
|-
| (12486) - || 1997 GP6|| 2 april 1997 || LINEAR
|-
| (12487) - || 1997 GJ8|| 2 april 1997 || LINEAR
|-
| (12488) - || 1997 GD15|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (12489) - || 1997 GR36|| 7 april 1997 || LINEAR
|-
| (12490) Leiden || 1997 JB13|| 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (12491) Musschenbroek || 1997 JE15|| 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (12492) Tanais || 1997 JP16|| 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (12493) Minkowski || 1997 PM1|| 4 augustus 1997 || P. G. Comba
|-
| (12494) Doughamilton || 1998 DH11|| 25 februari 1998 || NEAT
|-
| (12495) - || 1998 FJ || 18 maart 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (12496) Ekholm || 1998 FF9|| 22 maart 1998 || Spacewatch
|-
| (12497) Ekkehard || 1998 FQ14|| 26 maart 1998 || ODAS
|-
| (12498) Dragesco || 1998 FY14|| 26 maart 1998 || ODAS
|-
| (12499) - || 1998 FR47|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (12500) Desngai || 1998 FB49|| 20 maart 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten